Квинт — в Древнем Риме преномен (личное имя). Первоначально это имя давалось пятому сыну в семье ( — пятый), но впоследствии стало общеупотребительным именем.

Также существует аналогичная фамилия.

Известные носители 
 Квинт Гатерий Антонин (не позже 11 — не ранее 58) — древнеримиский сенатор, консул Римской империи в 53 году.
 Квинт Гораций Флакк — древнеримский поэт.
 Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан — христианский писатель II—III веков.
 Квинт Корнелий Квадрат — римский государственный деятель первой половины II века.
 Квинт Корнелий Прокул — римский государственный деятель середины II века.
 Квинт Нинний Хаста, — римский политический деятель конца I века, консул-суффект 88 года.
 Квинт Нинний Хаста — римский политический деятель первой четверти II века, консул 114 года.
 Квинт Помпей Руф — древнеримский политический деятель. Народный трибун 100 до н. э., претор 91 до н. э., консул 88 до н. э.
 Квинт Сервилий Цепион — консул 140 года до н. э.
 Квинт Сервилий Цепион — консул 106 года до н. э., участник битвы при Араузионе
 Квинт Сервилий Цепион — претор 91 до н. э., проконсул 90 до н. э.
 Квинт Сервилий Цепион — квестор, в 72 года до н. э. принимал участие в подавлении восстания Спартака.
 Квинт Серторий — древнеримский военачальник, который отложился от метрополии и, вопреки воле римского сената, на протяжении 8 лет самостоятельно властвовал в Испании.
Квинт Смирнский — грекоязычный поэт IV века, автор эпоса «После Гомера». 
 Квинт Фабий Максим Веррукоз — знаменитый римский полководец
 Квинт Фабий Максим Гургит (ум. 265 до н. э.) — древнеримский полководец, трижды был консулом
 Квинт Фабий Максим (ум. 31 декабря 45 до н. э.) — римский военачальник, консул-суффект 45 года до н. э.
 Квинт Фабий Максим Руллиан — древнеримский политик и полководец, 5 раз был консулом
 Квинт Фабий Максим Эбурн — консул Римской республики 116 до н. э. и цензор 108 до н. э.
 Квинт Цецилий Метелл — консул 206 года до н. э.
 Квинт Цецилий Метелл Македонский — консул 143 года до н. э.
 Квинт Цецилий Метелл Балеарский — консул 123 года до н. э.
 Квинт Цецилий Метелл Нумидийский — консул 109 года до н. э.
 Квинт Цецилий Метелл Непот — консул 98 года до н. э.
 Квинт Цецилий Метелл Пий — консул 80 года до н. э., великий понтифик (81—63 годы до н. э.)
 Квинт Цецилий Метелл Критский — консул 69 года до н. э.
 Квинт Цецилий Метелл Критский — квестор
 Квинт Цецилий Метелл Целер — консул 60 года до н. э.
 Квинт Цецилий Метелл Непот — консул 57 года до н. э.
 Квинт Цецилий Метелл Пий Сципион Назика — консул 52 года до н. э.
 Квинт Цецилий Метелл Критский Силан — консул 7 года н. э.
 Квинт Юний (трибун) (около 475 — после 439 года до н. э.) — римский политический деятель, народный трибун 439 года до н. э.
 Квинт Юний Рустик (ок. 100 — 170) — философ-стоик.

См. также 
 Страницы, начинающиеся с «Квинт»

Мужские имена
Имена латинского происхождения
Страницы значений:Тёзки